Louter ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Louter (* 1964), niederländischer Sporttrainer
 Jan de Louter (1847–1932), niederländischer Staats- und Völkerrechtler